Spojení písmene C a číslice 4 může mít různé významy:
 formát papíru 229 × 324 mm
 C4 – formát souboru, obrázku
 C-4 – plastická trhavina
 Citroën C4 – osobní automobil (1928)
 Citroën C4 – osobní automobil (2004)
 C4 (komplement) – protein komplementu
 Hatchův-Slackův cyklus – též zvaný C4 cyklus
 c4 – pole šachovnice